Оризаба има више значења:

 Оризаба
 Оризаба (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Оризаба (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Оризаба (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Оризаба (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Оризаба (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Оризаба (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Оризаба (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Оризаба (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Оризаба (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Оризаба (Поанас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Општина Оризаба (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Оризаба (Оризаба, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Оризаба (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику